Серра-ди-Сантана () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти. Составная часть мезорегиона Центр штата Риу-Гранди-ду-Норти. Население составляет 	61 526	 человек (на 2010 год). Площадь — 	3 019,926	 км². Плотность населения — 	20,37	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 123 670 415,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1976,19 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,615 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Бодо
 Серру-Кора
 Флорания
 Лагоа-Нова
 Сантана-ду-Матус
 Сан-Висенти
 Тененти-Лаурентину-Крус

Микрорегионы штата Риу-Гранди-ду-Норти